Universiade de 2005 peut faire référence à :

 Universiade d'été de 2005
 Universiade d'hiver de 2005